

Віри — село в Дорогичинському районі Берестейської області

Населені пункти та їхні частини
 Віри — село в гміні Марциновіце Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Віри — село в гміні Броншевіце Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Віри — село в гміні Коморники Познанського повіту Великопольського воєводства
 Віри — частина села Майдан Сінявський (Майдан-Сенявський) в гміні Адамівка Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Віри — частина села Тшеснь у гміні Мелець Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Віри — частина села Ґрембув у гміні Ґрембув Тарнобжезького повіту Підкарпатського воєводства
 Віри — колонія в гміні Стара Домброва Старгардського повіту Західнопоморського воєводства
 Віри — лісова осада в гміні Коморники Познанського повіту Великопольського воєводства

Примітки